Jersey kan hentyde til flere artikler:

 Jersey – en ø i den Engelske Kanal
 Jersey kvæg - kvæg der oprindeligt stammer fra øen Jersey
 Dansk Jersey – en dansk kvægrace baseret på Jersey kvæg
 Jersey (stof) – en stoftype

Se også
 New Jersey – en stat i USA
 Jersey City, New Jersey – en by i New Jersey
 Jersie – en by på Sjælland
 Jersie Sogn
 Jersie Kirke
 Jersie Strand